Tsalendzjicha (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Samegrelo-Zemo Svaneti
 Tsalendzjicha (stad), de de hoofdplaats van deze gemeente